Janderup Billum Samarbejde (forkortet JBS) er en dansk fodboldklub hjemmehørende Varde Kommune. Klubbens førstehold afvikler deres hjemmebanekampe på henholdsvis Billum Stadion og Janderup Stadion. Fodboldklubben er medlem af Jydsk Boldspil-Union (JBU) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og tilbyder fodbold for alle aldersgrupper.

Klubbens historie 
JBS blev etableret på et fælles møde den 7. januar 1986 som et samarbejde i første omgang på ungdomsplan mellem fodboldafdelingerne i Janderup Forenede Sportsklubber (JFS) og Billum Idrætsforening (BIF). Samarbejdet er sidenhen blev til en fuldstændig fusion af afdelingerne, således at det også omfattede seniorhold i Dansk Boldspil-Unions rækker.

Klubben blev i 200? medlem af Sydvestjysk Fodboldsamarbejde – et samarbejde mellem de sydvestjyske klubber og Esbjerg fB Elite A/S.

Ekstern kilde/henvisning 
 Janderup Billum Samarbejdets officielle hjemmeside 

Fodboldklubber under DBU Jylland
Varde Kommune